Stedendriehoek (gemeenschappelijk orgaan), samenwerkingsverband tussen 8 gemeentes rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen
 Piedmont Triad,  stedendriehoek in North Carolina bestaande uit de steden Greensboro, Winston-Salem en High Point
 Vaaldriehoek, Zuid-Afrika
 Wuhan, ontstaan uit de formele samenvoeging van de stedendriehoek Wuchang, Hanyang en Hankou

Zie ook
 Stadsdriehoek, het stadscentrum van Rotterdam